

Biologia 
Filament (łac. filamentum) – wieloznaczny termin używany w biologii dla określenia cienkiego, długiego wyrostka.
 nić końcowa
 cienka noga X pierścienia odwłokowego gąsienic niektórych motyli
 nitka skrzelowa tworząca skrzela małży
 nitkowaty wyrostek otoczki jajowej niektórych płazińców
 szczeciny i wyrostki boczne u niesporczaków

Technika 
 tworzywo używane w procesie drukowania przestrzennego w postaci cienkiej żyłki metodą osadzania topionego materiału
 rodzaj struktury świecącej w oświetleniowych diodach luminescencynych w postaci pręcika wykonanego w technologii COG (nakładanie wielu elementów świecących na szklane lub szafirowe podłoże), pozwalającej budować źródła światła zbliżone do tradycyjnej żarówki

Zobacz też 
 filamenty – nitkowate struktury białkowe wchodzące w skład szkieletu komórki
 włókno

Przypisy